Stenberg bezeichnet:

 Stenberg (Museum), ein Freilichtmuseum in Vestre Toten in der norwegischen Provinz Telemark

Stenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Amandla Stenberg (* 1998), US-amerikanische Schauspielerin
 Anita Yvonne Stenberg (* 1992), norwegische Bahnradsportlerin
 Berdien Stenberg (* 1957), niederländische Flötistin
 Birgitta Stenberg (1932–2014), schwedische Schriftstellerin
 Daniel Stenberg (* 1970), schwedischer Softwareentwickler
 Dick Stenberg (1921–2004), schwedischer General
 Gaby Stenberg (1923–2001), schwedische Schauspielerin
 Georgi Stenberg (1900–1933), russischer Künstler, siehe Stenberg-Brüder
 
 Jeremy Stenberg (* 1981), US-amerikanischer Motorradsportler
 Karin Stenberg (1884–1969), samische Aktivistin und Pionierin der samischen Politik in Schweden
 Lars Lillo-Stenberg, norwegischer Sänger, siehe die Gruppe DeLillos
 Patrik Stenberg (* 1990), schwedischer Radsportler
 Per Lillo-Stenberg (1928–2014), norwegischer Schauspieler
 Sirið Stenberg (* 1968), färöische Politikerin (Tjóðveldi)
 Wladimir Stenberg (1899–1982), russischer Künstler, siehe Stenberg-Brüder

Siehe auch:
 Steenberg
 Stemberg